Spoorlijn 351 (Polen) - spoorlijn in Polen, Szczecin - Poznań
 Spoorlijn 351 (Frankrijk) - spoorlijn in Frankrijk, Barentin - Caudebec-en-Caux